Запуст може мати такі значення:
 За́пуст, також за́пусти, за́говіни, за́говін  — останній день перед кожним із чотирьох довготривалих постів.

 Запуст — село в Україні, Локачинському районі Волинської області.